Příjmení Eller nese více různých osobností:

 Cássia Eller (1962–2001) – brazilská zpěvačka a hudebnice
 Heino Eller (1887–1970) – estonský hudební skladatel
 Lars Eller (* 1989) – dánský hokejový útočník